Дравич (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дравич, Анджей (1932—1997) — польский литературный критик, эссеист, знаток, энтузиаст и переводчик русской литературы, прежде всего — неподцензурной и специфической.
 Дравич, Милена (1940—2018) — сербская актриса.